

События 
 Консулы Флавий Евтолмий Тациан и Квинт Аврелий Симмах.
 Ликвидация царской власти в римской части Армении.
 Указ Феодосия I Великого о ликвидации языческих строений. Разгром толпой фанатиков-христиан храма Сераписа в Александрии и библиотеки при нём.
 Разгром Лю Вэйчэня Тоба Гуем. Резня. 30 тыс. хуннов бежали в Южный Китай.
 Поход Тоба Гуя на Жужань.
 Покорение телеутов табгачами.

Скончались 
 19 января — Макарий Великий, преподобный, автор духовных бесед.

См. также